Detalhes de Simples Masculinos do Open da Austrália de 2008.

Cabeças de Chaves

Chaves

Ligações externas
 

S
Australian Open - Simples masculino